Teologia do Corpo 
 Tribunal constitucional
 Transformador de corrente
 Tomografia computadorizada
 Terceiro Comando - facção criminosa brasileira
 Código ISO 3166-1 das Ilhas Turks e Caicos Tecnécio - elemento da tabela periódica
 Tecnécio - elemento da tabela periódica